Voor een verloren soldaat (boek), een boek van Rudi van Dantzig
Voor een verloren soldaat (film), de verfilming ervan